Ла Пуерта де лос Серитос има више значења:

 Ла Пуерта де лос Серитос (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пуерта де лос Серитос (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику